Peyssard est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Anne Joseph Théodore Peyssard, (1804-1861), officier général français ;
 Jean-Pascal Charles de Peyssard, (1755-1808), homme politique français :

Homonymie
Patronyme français